Auterive (Haute-Garonne)
Auterive (Gers)
Auterive (Tarn-et-Garonne)